Per escalation (in italiano traducibile come "scalata") si intende un processo di crescita progressiva e accelerata di un fenomeno o di un evento; il termine anglosassone deriva dal concetto di "escalator".

La locuzione può riferirsi specificatamente a vari significati:

Cinema e televisione 
 Escalation –  film del 1968 diretto da Roberto Faenza
 Escalation – cartone animato antimilitarista diretto nel 1968 da Ward Kimball.

Storia 
 Escalation – fase dal 1965 al 1968 di maggiore e crescente impegno militare degli Stati Uniti d'America nella guerra del Vietnam

Musica 

 Escalation – Casa discografica italiana

Altro 
 Conflict escalation – incremento dell'intensità e della violenza di un conflitto bellico o di un contrasto personale
 Escalation of commitment – aspetto della teoria dei giochi
 Privilege escalation – processo di sicurezza informatica